

Toponymes 

 Tête Grise (Plateau Rosa)
 Tête Grise (Alpes pennines)